Герцог де Эрнани — испанский аристократический титул. Он был создан 11 августа 1914 года королем Альфонсо XIII для своего родственника, Манфредо Луиса де Бурбона у Бернальдо де Кироса, 3-го герцога Ансолы, 2-го маркиза Атарфе (1889—1979).

Манфредо Луис де Бурбон и Бернальдо де Кирос (1889—1979) был вторым сыном Луиса де Хесуса де Бурбона, 1-го герцога де Ансолы (1864—1889), и Аны Херманы Бернальдо де Кирос и Муньос, 1-й маркизы де Атарфе (1866—1934), внуком Себастьяна Габриеля де Бурбона и Браганса, чьи потомки не имели права наследовать испанский престол.

Герцоги де Эрнани

История герцогов де Эрнани 
 Манфредо Луис де Бурбон и Бернальдо де Кирос (3 февраля 1889 — 14 февраля 1979), 3-й герцог де Ансола, 1-й герцог де Эрнани, внук Себастьяна Габриеля де Бурбона и Браганса (1811—1875), чьи потомки потеряли право на наследование испанского трона. Он женился дважды. Его первой супругой с 1920 года была Летисия Санта Марина и Ромеро (1899—1925). Вторично в 1950 году он женился на Марии Терезе де Мариатеги и Артеага (род. 1914), дочери графа Кинтана-де-лас-Торрес, и Марии Хосефы де Артеага и Эчега, 15-й маркизы де Ла-Гуардия. Оба брака были бездетными. Его преемницей в результате завещания стала его дальняя родственница:
 Маргарита де Бурбон и Бурбон-Сицилийская (род. 6 марта 1939), 2-я герцогиня Эрнани, 1-я герцогиня Сориа (с 1981), вторая дочь Хуана де Бурбона, графа Барселонского (1913—1993), и Марии де ла Мерседес Бурбон-Сицилийской (1910—2000), младшая сестра короля Испании Хуана Карлоса I, с 1972 года жена общественного деятеля и доктора медицины Карлоса Суриты (род. 1943).

Генеалогическая таблица

Источники 
 Genealogía y escudo
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», del C.S.I.C.

Ссылки 
 Duques de Hernani

Герцоги Испании
Гранды Испании